Avenue Henri-Barbusse à Asnières-sur-Seine.
 Avenue Henri-Barbusse à Bagneux.
 Avenue Henri-Barbusse au Blanc-Mesnil.
 Avenue Henri-Barbusse à Bobigny.
 Avenue Henri-Barbusse à Clamart.
 Avenue Henri-Barbusse à Colombes.
 Avenue Henri-Barbusse à Gagny.
 Avenue Henri-Barbusse à Villeurbanne.
 Avenue Henri-Barbusse à Vitry-sur-Seine.

Voir aussi 
 Rue Henri-Barbusse.